Kyste est un terme emprunté au  qui signifie « vessie ». Ce terme est employé en médecine et en biologie pour désigner des enveloppes en forme de poche.

 En médecine, un kyste est un sac clos pourvu d'une membrane propre et se développant anormalement dans une cavité ou un organe.
 En biologie, un kyste est une enveloppe enfermant une forme de résistance ou une propagule.